Avant-garde – corrente artistica
 Musica d'avanguardia – genere musicale trasversale fondato principalmente sulla sperimentazione
 Avant-garde rock – genere musicale derivato dal rock con un alto livello di sperimentazione
 ITC Avant Garde – carattere tipografico